Ел Доминио има више значења:

 Ел Доминио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Доминио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику